Saint-Geours est un nom propre français.

Toponyme 
 Saint-Geours-d'Auribat, commune du département français des Landes.
 Saint-Geours-de-Maremne, commune du département français des Landes.

Patronyme 
 Frédéric Saint-Geours (1950- ), personnalité française du monde des affaires
 Jean Saint-Geours (1925-2015), juriste, économiste et banquier français
 Jean-Philippe Saint-Geours, haut fonctionnaire et entrepreneur français
 Yves Saint-Geours (1953), diplomate français

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme